Открытый чемпионат Ташкента по теннису 2019 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Узбекистане, текущий турнир будет на  теннисном стадионе. С 2009 года турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 16 сентября 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард": 
  Нигина Абдураимова
  Акгуль Аманмурадова
  Сабина Шарипова
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
  Дениса Аллертова
  Катерина Бондаренко
 
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Ольга Говорцова
  Хэрриет Дарт
  Людмила Самсонова
  Тереза Мартинцова

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2019 года
Открытый чемпионат Ташкента по теннису